Vladimír Weiss (futbolista, 1939) (1939–2018), futbolista eslovac
 Vladimír Weiss (futbolista, 1964) (1964–), fill de l'anterior, futbolista eslovac
 Vladimír Weiss (futbolista, 1989) (1989–), net del primer, futbolista eslovac